Băgaciu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Băgaciu (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Băgaciu (Cluj), Dorf im Kreis Cluj